Ю́нис Гэ́йсон (; 17 марта 1928 — 8 июня 2018) — английская актриса, наиболее известная ролью Сильвии Трэнч, девушки Джеймса Бонда в первых двух фильмах о нём — «Доктор Ноу» и «Из России с любовью». Первоначально Гэйсон должна была сниматься в роли Мисс Манипенни, но эту роль отдали канадской актрисе Лоис Максвелл. Героиня Юнис Гэйсон являлась первой официальной девушкой Бонда.

Ранние годы 
Юнис Гэйсон родилась в Кройдоне (Суррей).

Карьера 
На протяжении нескольких лет Гэйсон играла роль Фрау Шрэдер (Баронессы) в лондонской постановке «Звуков музыки» в The Palace Theatre, исполняя две песни, которые были взяты из экранизации этого мюзикла.

Первоначально Гэйсон должна была быть постоянным участником серии фильмов о Бонде, но создатели фильмов отказались от присутствия её персонажа. Голос Гэйсон в фильмах «Доктор Ноу» и «Из России с любовью» был перезаписан голосом актрисы озвучивания Никки-ван-дер-Зил, равно как и голоса почти всех актрис, появлявшихся в первых двух фильмах о Бонде; хотя настоящий голос Гэйсон можно всё ещё услышать в первоначальных трейлерах к фильму «Доктор Ноу».

Поскольку её героиня Сильвия Тренч — первая женщина, которую можно увидеть в «Докторе Ноу» вместе с Джеймсом Бондом (Шон Коннери), она официально считается первой актрисой, сыгравшей девушку Бонда в фильме.

Гэйсон также сыграла главную роль в фильме ужасов студии Hammer под названием «Месть Франкенштейна» и снималась в таких телесериалах, как «Святой» и «Мстители».

Личная жизнь 
Юнис дважды была замужем:
 Первый муж — Ли Ванс (), сценарист и писатель. Брак продлился с 1953 по 1959 годы.
 Второй муж — Брайан Джексон (), актёр театра и кино. Брак продлился с 1968 по 1977 годы.
 Дочь — Кейт Гэйсон (1971). Она появлялась в сцене с казино в фильме о Бонде «Золотой глаз» (1995).

Гэйсон умерла 8 июня 2018 в возрасте 90 лет.

Фильмография

Работа на телевидении

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Юнис Гэйсон

Киноактрисы Великобритании